Alessia Russo peut désigner :
 Alessia Russo (1996-), gymnaste italienne ;
 Alessia Russo (1999-), footballeuse anglaise.

Voir aussi